Das Ende des Schweigens steht für folgende Filme:

 Das Ende des Schweigens (1991) (Originaltitel Carolina Skeletons), US-amerikanischer Fernsehfilm von John Erman 
 Das Ende des Schweigens (2020), halbdokumentarisches Gerichtsdrama von Van-Tien Hoang
 Das Ende des Schweigens, Alternativtitel von Broken Silence, Schweizer Film von Wolfgang Panzer (1995)
 Das Ende des Schweigens – 50 Jahre Frankfurter Auschwitz-Prozess, deutsche Fernsehdokumentation (1993, 2013)
 Tatort: Das Ende des Schweigens, deutscher Fernsehfilm von Buddy Giovinazzo (2007)
 Bombshell – Das Ende des Schweigens, US-amerikanischer Spielfilm von 2019

Siehe auch:
 Am Ende des Schweigens